Boisemont kan syfta på:

 Boisemont, Eure, fransk kommun i departementet Eure
 Boisemont, Val-d'Oise, fransk kommun i departementet Val-d'Oise

Se även 

 Boismont